Københavnerskolen har flere betydninger:

Københavnerskolen (fysik) – en skole inden for fysik med Niels Bohr som en fremtrædende skikkelse.
Københavnerskolen (teologi) – en skole inden for teologi med Niels Peter Lemche som en fremtrædende skikkelse.
Københavnerskolen (international politik) – en skole inden for international politik med Ole Wæver som en fremtrædende skikkelse.
Københavnerskolen (lingvistik) – en skole inden for lingvistik med Louis Hjelmslev som en fremtrædende skikkelse.
 Københavnerskolen – et andet udtryk for Den danske Guldalder